Аббас-паша:
 Аббас I Хильми (1813—1854) — третий вице-король Египта, старший сын принца Тусуна-паши (1794—1816) и внук египетского паши Мухаммеда Али.
 Аббас II Хильми (1874—1944) — последний (3-й) хедив Египта, прапраправнук Мухаммеда Али.

Примечания